Улица Ильича — улица в историческом центре города Владимир. Проходит от 2-й Никольской улицы к улице Передний Боровок и к Княгинину монастырю.

История 
Историческое название улицы — Шишова, по имени местного домовладельца мещанина Фёдора Шишова (его дом стоял на месте современного дома № 5). Улица проходила от городской рыночной площади к Княгинину монастырю.

Современное название дано по постановлению президиума Владимирского городского совета № 9 от 07.04.1930 года в честь создателя Советского государства Владимира Ильича Ленина (1870—1924).

24 июня 2021 года в д. 8 на улице Ильича был открыт новый «Музей непридуманных историй» (проект Татьяны Пикуновой).

Достопримечательности 

Комсомольский сквер

д. 4 — Дом Философова, гончарная школа «Колокол»

д. 8 — Музей непридуманных историй

Известные жители 
д. 5 — краевед и библиограф Леонид Семёнович Богданов (1893—1973)

Литература

Примечания

Ссылки 
Город Владимир, улица Ильича

Улица Ильича
Улицы Владимира
Улицы, названные в честь Владимира Ленина